Antonio Tamburini (1800–1876) – włoski śpiewak
 Antonio Tamburini (ur. 1966) – włoski kierowca